PFC har flere betydninger:

Videnskab 
 Perfluorinerede forbindelser - en klasse af organofluor-forbindelser som har fået alle sine hydrogen atomer udskiftet med fluor
 Perfluorocarbon - fluorocarbon forbindelser afledt fra kulbrinter
 Power factor correction - en teknik som modvirker uønskede effekter af elektriske belastninger
 Præfrontal cortex

Fodbold (soccer) klubber 
 Paris FC - en fransk fodbold klub i det østlige af Paris
 Portsmouth F.C. - i Portsmouth, England